

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Vitale a Calderara di Reno
 Chiesa di San Vitale a Faenza
 Chiesa di San Vitale a Ferrara (scomparsa)
 Chiesa di San Vitale a Lemignano, frazione di Collecchio
 Chiesa di San Vitale a Parma
 Chiesa dei Santi Girolamo e Vitale a Reggio Emilia
 Chiesa di San Vitale a Salsomaggiore Terme
 Chiesa di San Vitale a San Vitale Baganza, frazione di Sala Baganza

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Vitale a Muzzana del Turgnano

Lombardia 
 Chiesa di San Vitale a Borgonato, frazione di Corte Franca
 Chiesa di San Vitale  a Seniga

Toscana 
 Pieve di San Vitale a Massa
 Chiesa di San Vitale a Pistoia

Trentino-Alto Adige
Chiesa di San Vitale a Romallo, frazione di Novella

Veneto 
 Chiesa di San Vitale a Ceggia
 Chiesa di San Vitale a Isola Vicentina

Svizzera 
 Chiesa di San Vitale a Chiasso
 Chiesa di San Vitale a Riva San Vitale

Pagine correlate 
 Basilica di San Vitale
 Chiesa di San Vitale Martire